Афтон ():

Великобритания 
 Афтон (водохранилище) — Шотландия
 Афтон (река, Шотландия)
 Глен-Афтон — Шотландия

Канада 
 Афтон (река, Новая Шотландия)

Соединённые Штаты Америки 
 Афтон (Айова)
 Афтон — город, расположенный в округе Линкольн (штат Вайоминг, США).
 Афтон (Виргиния)
 Афтон (Висконсин)
 Афтон (Делавэр)
 Афтон (Джорджия)
 Афтон (Западная Виргиния)
 Афтон (округ Гленн, Калифорния)
 Афтон (округ Сан-Бернардино, Калифорния)
 Афтон (Луизиана)
 Афтон — город в округе Вашингтон, штат Миннесота, США.
 Афтон (Мичиган)
 Афтон (Нью-Джерси)
 Афтон (Нью-Мексико)
 Афтон (город, Нью-Йорк)
 Афтон (посёлок, Нью-Йорк)
 Афтон (Огайо)
 Афтон (Оклахома)
 Афтон (Северная Каролина)
 Афтон (Теннесси)
 Афтон (Техас)
 Афтон-Тауншип (Айова)
 Афтон-Тауншип (Арканзас)
 Афтон-Тауншип (Иллинойс)
 Афтон-Тауншип (Канзас)
 Афтон-Тауншип (Северная Дакота)
 Афтон-Тауншип (округ Брукинс, Южная Дакота)
 Афтон-Тауншип (округ Сэнборн, Южная Дакота)
 Афтон (национальный парк) — штат Миннесота